Oryx kan avse:
Oryx – ett släkte av slidhornsdjur som tillhör underfamiljen gräsätande antiloper.
Oryx – en av huvudkaraktärerna i boken Oryx och Crake.
Oryx – eller Oryxspioenkop, en nederländsk oberoende analysgrupp som arbetar med försvarsanalys.